Myth est un mot anglais transparent qui signifie mythe.

Le nom Myth peut désigner :
 Myth, un jeu vidéo sorti en 1989.
 Myth, une série de jeux vidéo de stratégie.
 Myth : Les Seigneurs damnés, premier jeu de la trilogie.
 Myth II : Le Fléau des âmes, deuxième jeu de la trilogie.
 Myth III: The Wolf Age, troisième jeu de la trilogie.
 Myth: History in the Making, un jeu vidéo de System 3, sorti en 1989.